Fahlenbach ist ein geographischer Name:

 Fahlenbach, Kirchdorf der Gemeinde Rohrbach im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern und ehemalige Gemeinde

 Fahlenbach (Lech), linker Zufluss des Lechs in Weißenbach am Lech, Bezirk Reutte, Tirol 
 Fahlenbach (Urach), rechter Zufluss der Urach  bei Hammereisenbach-Bregenbach, Stadt Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg